Okręty US Navy o nazwie USS "Iona":
 Pierwszy  był holownikiem. Przechwycony od Hiszpanii na Filipinach w 1898. Zniszczony przez Japończyków w 1942.
 Drugi  był drewnianym holownikiem. W służbie od 1944 do zatopienia w 1963.

Iona